Finalen i Copa América 2015 spelades den 4 juli 2015 på Estadio Nacional de Chile i Santiago, Chile, för att kora turneringssegrare. Chile besegrade Argentina på straffsparksläggning med siffrorna 4–1 efter en mållös match med förlängning.

Detta blev Chiles första titel, och laget representerar Conmebol vid Fifa Confederations Cup 2017.

Vägen till finalen
Chile spelade i grupp A och Argentina i grupp B.

Gruppspel

Kvartsfinal

Semifinal

Gruppspel

Kvartsfinal

Semifinal

Matchen

Referenser

Fotnoter 

Final
Santiago de Chile under 2000-talet
Sportevenemang i Santiago de Chile